

Geografia 
 Francia
La Barre – comune del Giura
La Barre – comune dell'Alta Saona
La Barre-de-Monts – comune della Vandea
La Barre-de-Semilly – comune della Manica
La Barre-en-Ouche – comune dell'Eure

Persone 
Joseph-Antoine de La Barre – (1622-1688) governatore della Nuova Francia dal 1682 al 1685
Michel de la Barre – (1675-1745) flautista e compositore francese
François-Jean de la Barre – (1745-1766) aristocratico francese giustiziato nel 1766 per non essersi tolto il cappello al passaggio di una processione e per aver detto con amici frasi ritenute blasfeme
Luc de La Barre de Nanteuil – (1925–) diplomatico e ambasciatore francese

Pagine correlate 
Barre